Wenn die Abendglocken läuten ist der Name:

 Wenn die Abendglocken läuten (1930), deutscher Heimatfilm von Hanns Beck-Gaden aus dem Jahr 1930 
 Wenn die Abendglocken läuten (1951), deutscher Heimatfilm von Alfred Braun aus dem Jahr 1951
 Wenn die Abendglocken läuten (Lied), Lied von Jean Villard